Alida steht für:
 Alida (Vorname), weiblicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alida (Indiana), im LaPorte County
 Alida (Kansas), im Geary County
 Alida (Minnesota), im Clearwater County

in Kanada:
 Alida (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada